Franklin B. Jenkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin B. Jenkins House (Chestnut St., Stoneham, Massachusetts), NRHP-ID 84002702
 Franklin B. Jenkins House (Middle St., Stoneham, Massachusetts), NRHP-ID 84002699